Алфе́й, Алфиос может означать:

 Алфиос — река в Греции, на западе Пелопоннеса.
  — водохранилище на одноимённой реке.
 Алфиос (Элида) — село в сообществе Салмони в общине Пиргос на Пелопоннесе в Греции.
  Алфей — мужское личное имя греческого происхождения.
 Алфей — в древнегреческой мифологии речной бог.
 Алфей, брат Марона — спартанский герой.
  (I век до н. э. — I век н. э.) — поэт.
 В христианстве:
 отец апостола Левия Матфея;
 отец апостола Иакова Алфеева, тождественный, по-видимому, с Клеопой, мужем Марии, двоюродной сестры Богоматери, называемой Марией Клеоповой, матерью Иакова Алфеева, память 26 мая (ст. ст.);
 святой мученик, пострадал вместе с Александром и другими при Диоклетиане, в разных местах Малой Азии, память 28 сентября (ст. ст.).
 Алфиос (канонерская лодка) — канонерская лодка, в составе флота Греции в 1885—1917 годах.
  — тральщик, в составе флота Греции в 1943—1946 годах.
  — танкодесантный корабль, в составе флота Греции в 1947—1959 годах.